

Nascimentos

Falecimentos 

1733